Hrvatska misao (časopis, Sarajevo)
Hrvatska misao (časopis, Prag)
Hrvatska misao (dnevnik, Zagreb)
Hrvatska misao (list, Zagreb), pravaško glasilo
Hrvatska misao (tjednik, Sušak)
Hrvatska misao (mjesečnik, Zagreb), urednika Stjepana Radića
Hrvatska misao (dnevnik, Šibenik)
Hrvatska misao (1869.) – program don Mihovila Pavlinovića iz 1869. godine